Чемровский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Зональном районе Алтайского края России. Административный центр — посёлок Мирный.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1804 человека, в том числе 836 мужчин и 968 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1855 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 посёлок Мирный,
 посёлок Сафоновка.

Примечания 

Муниципальные образования Зонального района
Сельские поселения Алтайского края